Az 1998–1999-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 65. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot az Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Widzew Łódź, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt. A GKS Bełchatów, és a GKS Katowice kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1999
Lengyel 1